Пятая авеню () — может означать:

 Пятая авеню — улица в центре Манхэттена в Нью-Йорке.
 Пятая авеню — одна из двух станций комплекса, расположенная на линии IRT Flushing Line и обслуживающая поезда маршрутов 7 и <7>.

См. также 
 Пятая авеню, 500 () — небоскрёб в Мидтауне Манхэттена.
 Авеню 5 (также «Пятая авеню») — телевизионный комедийно-фантастический сериал.